L'acronyme anglais IFOR peut désigner :

 L'Implementation Force, une force opérationnelle de l'OTAN qui était chargée du maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine ayant succédé à la FORPRONU le .
 L'International Fellowship of Reconciliation, un mouvement pacifiste inter-religieux dont la branche française a choisi pour nom Mouvement international de la réconciliation (MIR).